Enchanted steht für:

 Originaltitel des US-amerikanischen Films Verwünscht aus dem Jahr 2007
 Enchanted (Computerspiel), Videospiel von 2007 zum Film
 Enchanted Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika